Le championnat de Chine 2018 est un tournoi classé de snooker comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 24 au  au Guangzhou Tianhe Sports Centre de Canton, en Chine. Elle est organisée par la World Professional Billard and Snooker Association (WPBSA) et parrainée par le célèbre promoteur immobilier chinois Evergrande. 

L'événement compte au départ (qualifications) 128 participants, puis 64 dans le tableau final. Le vainqueur de l'épreuve se voit attribuer un bonus de .

Le tenant du titre Luca Brecel qui s'était imposé contre Shaun Murphy en finale s'est incliné d'entrée contre Martin O'Donnell. C'est finalement Mark Selby et l'Écossais John Higgins qui se sont retrouvés en finale et c'est Selby qui s'est imposé sur le score de 10-9. D'ailleurs, la manche décisive s'est achevée après près d'une heure de combat.

Quant au meilleur break, il a été réalisé par Ali Carter.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par un bonus de .

Qualifications 
Les rencontres de qualifications se sont tenues du 19 au 22 aout 2018 au Guild Hall de Preston en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches. Certains matchs ont été ajournés au  à Canton.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications

Pendant le tournoi

Voir aussi 

 Championnat de Chine 2017
 Championnat de Chine

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Note

Références

Lien externe 
 EverGrande China Championship

Championnat de Chine de snooker
Sport à Canton (Chine)
Snooker en Chine en 2018
Sport en septembre 2018